Miejscowości w USA:
 Marvin – wieś w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Union
 Marvin – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Grant
Inne:
 Marsjanin Marvin () – postać z serii Zwariowane melodie